Vierville kan syfta på:
 Vierville, Eure-et-Loir
 Vierville, Manche